Le tournoi de tennis du Kansas est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1983 se dispute à Kansas City du 19 au .

Elizabeth Sayers remporte le simple dames. En finale, elle bat Anne Minter, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sandy Collins et Elizabeth Sayers.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Kansas
 Saison 1983 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1983
Kansas
Tennis aux États-Unis en 1983
Événement sportif à Kansas City (Kansas)
Tennis en septembre 1983